Mount William ist der Name folgender Berge:

 Mount William (Anvers-Insel) auf der Anvers-Insel, Palmer-Archipel, Antarktika

in Australien:
 Mount William (Mount Duwil) im Grampians-Nationalpark, Victoria
 Mount William (Queensland) in den Clarke Range, Queensland

Mount William steht für:
 Mount-William-Nationalpark, Tasmanien
 Mount William Stone Hatchet Quarry, historischer Steinbruch in Victoria, Australien 
 Mount William (Antigua), Siedlung in Antigua und Barbuda

Siehe auch:
 Mount Williams